Krauss ou Krauß (Kraus signifie frisé) est un nom de famille très répandu en Allemagne dont il existe de nombreuses variantes.

Patronyme 
 Alfred Krauss (1908-1957), gymnaste artistique français ;
 Alison Krauss (1971-), chanteuse et musicienne américaine de bluegrass ;
 Bernd Krauss (1957-), footballeur autrichien ;
 Charles Krauss (1871-1926), acteur et réalisateur français ;
 Clemens Krauss (1893-1954), chef d'orchestre autrichien ;
 Gabrielle Krauss (1842-1906), chanteuse d'opéra française ;
 Henri Kraus, dit Henry Krauss (1866-1935), réalisateur français ;
 Lawrence M. Krauss (1954-), physicien et écrivain américain ;
 Leo Castelli (né Krauss) (1907-1999), marchand d'art et galeriste américain ;
 Michael Krauss (1934-2019), linguiste américain ;
 Nicole Krauss (1974-), autrice américaine ;
 Robert Krauß (1894-1953), général allemand ;
 Rolf Krauss (1942-), égyptologue  allemand ;
 Rosalind Krauss (1941-), critique d'art américaine ;
 Sven Krauss (1983-), cycliste allemand ;
 Werner Krauss (1884-1959), acteur allemand ;

Voir aussi 
 Krauss-Maffei, machine d'injection allemande.

Variantes 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme alsacien